Андре́й Алексе́евич Архи́пов (21 апреля 1931, СССР — 12 января 2017) — советский гребец. На Олимпийских играх 1956 года в соревнованиях восьмёрок не смог выйти в финал.

Биография 
Андрей Алексеевич Архипов родился 21 апреля 1931 года. Закончил училище имени В.И.Мухиной. Член Союза художников России. Автор многих памятников, установленных в различных городах бывшего СССР.

Победитель первенств Ленинграда. Неоднократный чемпион СССР (1956 и 1959 год) среди четверок с рулевым. В составе сборной СССР принимал участие в Олимпиаде в Мельбурне (1956 год). Серебряный призер чемпионатов Европы 1956 и 1957 годов.

Ушел из жизни 12 января 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1956 года
Заслуженные мастера спорта СССР